Millen (België), een dorp in de Vlaamse provincie Limburg
Millen (Selfkant), een dorp in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Millen (Georgia), een plaats in de Amerikaanse staat Georgia
The Millèn, een restaurant in Rotterdam